Дальгайм — місто в Люксембурзі.
 Дальгайм — комуна у Люксембурзі.
 Дальгайм — громада в Німеччині.